Blue Lagoon – cieśnina na Malcie
 Blue Lagoon – niemiecki zespół muzyczny
 Blue Lagoon (Bláa Lónið) – uzdrowisko i obiekt turystyczny na Islandii
 Blue Lagoon – Park Narodowy w Zambii
 Blue Lagoon – koktajl alkoholowy